Lumen kan syfta på

 Lumen (enhet) – SI-enheten för ljusflöde 
 Lumen (biologi) – ett begrepp inom anatomi som kan översättas med "hålrum"
 Lumen – i medicinsk terminologi den inre diametern på en smal rörgång, se kanyl
 Lumen (band) – en rysk musikgrupp bildad 1998
 141 Lumen – en asteroid upptäckt 1875